Le pic de l'Officier Soviétique est un sommet du Tadjikistan s'élevant à  d'altitude dans le chaînon Muskol, dont il constitue le point culminant, dans le Pamir.

Sommet au Tadjikistan